Albert Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Albert Smith House (New Jersey), ID-Nr. 83004870
 Albert Smith House (New York), ID-Nr. 83004698
 Albert Smith House (Utah), ID-Nr. 83003178